Толстой Степан Калістратович (22 листопада 1921, Старовірівка, Харківська область, Україна — 4 квітня 1962, Кутаїсі, Грузія) — військовий, Герой Радянського Союзу.

Нагороди 
 Герой Радянського Союзу (1943)

Примітки

Джерела 
 Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь в двух томах. — М., 1987. — Т. 2.
 Дикань А. П. Герои Харьковщины. — Х., 1998.
 Подвиги во имя Отчизны. — Х., 1985.

Учасники Битви за Дніпро
Майори (СРСР)